Esta é uma lista dos municípios de Mato Grosso do Sul classificados por empresas ativas existentes até 18 de novembro de 2016 segundo o site Empresômetro. Todos os municípios deste estado tem mais de 180 empresas ativas.

E